Bernardo III de Sajonia-Meiningen (en alemán, Bernhard III von Sachsen-Meiningen; Meiningen, 1 de abril de 1851 - ibidem, 16 de enero de 1928) fue el último duque reinante de Sajonia-Meiningen.

Biografía 
Bernardo nació el 1 de abril de 1851 en Meiningen en lo que entonces era la Confederación Germánica, como el hijo mayor del duque Jorge II de Sajonia-Meiningen y su primera esposa, la princesa Carlota de Prusia.  Tenía una hermana de sangre, la princesa María Isabel, y varios medios hermanos del segundo matrimonio de su padre.

A partir de 1860 fue escolarizado por el profesor Rossmann antes de ir a estudiar a la Universidad de Heidelberg en 1869. Durante la guerra contra Francia, interrumpió sus estudios y sirvió como oficial aisistente (Ordonnanz-Offizier). Después de la guerra reanudó sus estudios en Leipzig. A partir de 1873, sirvió de nuevo en el ejército y alcanzó los más altos escalafones: para 1905 era coronel general y general inspector del 2.º Ejército. En 1909, asumió el rango de mariscal de campo (Generalfeldmarschall) y en 1912 abandonó el servicio militar con ese rango.

Bernardo se convirtió en general de infantería y fue comandante general VI de 1896 a 1903 del Cuerpo de Ejército en Breslau. El 15 de septiembre de 1903, Bernardo fue ascendido a coronel general y nombrado inspector general de la 2.ª Inspección del Ejército con sede en Meiningen. Con su esposa hizo numerosos viajes en automóvil por el ducado y el Imperio alemán y asumió cada vez más las funciones de representación de su padre. En 1909, recibió el rango de general mariscal de campo, luego terminó su carrera militar en 1912 y finalmente se mudó a Meiningen.

Reinado
Después de que su padre muriera unos días antes del intento de asesinato en Sarajevo el 25 de junio de 1914, a la edad de 88 años, y después de 48 años de reinado, el "eterno" príncipe heredero asumió el cargo como Bernardo III, a la edad de 63 años. Sus convicciones prusianas conservadoras hicieron impopular al ahora duque en su país, que había sido liberal hasta entonces. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, esperó que se le asignara el mando sobre un ejército, pero fue decepcionado. Debido a esto, Bernardo transfirió los asuntos de estado a su esposa, Carlota, quien ahora dirigía el país como duquesa, y fue al frente para inspeccionar las tropas e instalaciones militares de Meiningen.

Cuando Alemania perdió la guerra, la revolución alemana le obligó a abdicar como duque el 10 de noviembre de 1918, bajo la presión del Consejo de Trabajadores y Soldados de Meiningen. Como todos los príncipes alemanes perdió su título y estado.

Después de que Ernesto, el hermano de Bernardo, también renunciara al gobierno el 12 de noviembre, la monarquía en Meiningen llegó a su fin y el Ducado de Sajonia-Meiningen pasó a formar parte del Estado Libre de Sajonia-Meiningen. Pasó el resto de su vida en su antiguo país como ciudadano privado.

Muerte

Carlota, la esposa de Bernardo, murió el 1 de octubre de 1919 a la edad de 59 años durante una cura en Baden-Baden. Después de su abdicación, Bernardo vivió recluido en el Palacio de Altenstein en Bad Liebenstein y en Meiningen.

Bernardo murió el 16 de enero de 1928 en Meiningen. Su cuerpo fue depositado en el Gran Palacio y el 20 del mismo mes, con gran simpatía entre la población, fue llevado a la estación de tren en procesión fúnebre. Luego fue trasladado a Bad Liebenstein, donde fue enterrado el 22 junto a su esposa, Carlota, en el Palacio de Altenstein.

Honores
En la persecución de relevo del enemigo a través de Frenois en Sedán, una escena del 31 de agosto de 1870, en el monumento al príncipe Alberto de Prusia en Berlín, Bernardo es representado como el segundo jinete de la caballería dirigida por el príncipe Alberto.

Intereses 
A pesar de su carrera militar también tomó gran interés en las artes. Era un activo compositor, poeta y traductor. Era conocido en particular como experto en griego moderno y era renombrado por traducir la literatura alemana al griego. Por sus estudios históricos, por los que realizó repetidos viajes a Grecia y Asia Menor (hoy Turquía), la Universidad de Breslavia le concedió un doctorado honorario.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en Berlín el 18 de febrero de 1878 con la princesa Carlota de Prusia, prima segunda suya, hija del emperador alemán Federico III y nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Tuvieron una hija:

 Feodora (Potsdam, 12 de mayo de 1879-Schloss Neuhoff, 26 de agosto de 1945), casada el 24 de septiembre de 1898 con Enrique XXX de Reuss-Köstritz.

Títulos, estilos, honores, y armas 
1 de abril de 1851-20 de septiembre de 1866: Su Alteza Serenísima el príncipe Bernardo de Sajonia-Meiningen.
20 de septiembre de 1866-25 de junio de 1914: Su Alteza el príncipe heredero de Sajonia-Meiningen.
25 de junio de 1914-16 de enero de 1928: Su Alteza el duque de Sajonia-Meiningen.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Sajonia-Meiningen
Duques de Sajonia-Meiningen
Generales de Prusia
Militares de Sajonia
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Caballeros de primera clase de la Orden del León de Zähringen
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Nacidos en Meiningen